На финала на Открито първенство на Австралия 2012 – сингъл мъже Новак Джокович защитава титлата си от 2011 година, след като побеждава Рафаел Надал с 5 – 7, 6 – 4, 6 – 2, 6 – 7(5 – 7), 7 – 5. Това е най-дългият финал в историята на турнира, продължил 5 часа и 53 минути.

Поставени тенисисти

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Австралия